Кекава ():
 Кекава — населённый пункт в Латвии;
 Кекава — река в Латвии, левый приток Западной Двины;
 Кекава — крупнейшая птицефабрика Латвии;
 Кекава — бывший аэродром возле одноимённого населённого пункта в Латвии.